Der FK Pobeda Prilep ist ein Fußballverein aus der nordmazedonischen Stadt Prilep.

Der Verein wurde 1941 als Goce Delcev Prilep gegründet und 1950 in den jetzigen Namen FK Pobeda Prilep umbenannt.

Pobeda Prilep wurde 2004 und 2007 Landesmeister Mazedoniens, 2002 gewann man den mazedonischen Pokalwettbewerb. Im Jahr 2005 trat Prilep im UI-Cup gegen den Hamburger SV an.

Der FK Pobeda Prilep trägt seine Heimspiele im Stadion Goce Delčev aus, das 15.000 Zuschauer fasst.

Internationale Bekanntheit erlangte der Club wegen der Manipulation zweier Spiele in der Champions-League-Qualifikation 2004/05. Der damalige Vereinspräsident Aleksandar Zabrcanec hatte im Zusammenwirken mit dem damaligen Spielführer Nikolce Zdraveski die Qualifikationsrunde gegen Pjunik Jeriwan zur Wettmanipulation absichtlich verloren, beide wurden von der UEFA 2009 lebenslang gesperrt und der Pobeda für acht Jahre beginnend mit der Saison 2009/10 von internationalen Bewerben ausgeschlossen.

Europapokalbilanz

Weblinks 
 http://www.fkpobeda.com.mk – Clubhomepage (mazedonisch)

Einzelnachweise 

Prilep, FK Pobeda
Sport (Prilep)
Gegründet 1941